

Astronomia
Cratere Bode – cratere lunare
Galassia di Bode – galassia a spirale nota anche come M81

Geografia
Bode – fiume tedesco, affluente del Saale
Bode – comune statunitense in Iowa

Persone
Arnold Bode (1900-1977) – pittore e architetto tedesco
Hendrik Wade Bode (1905-1982) – ingegnere e inventore statunitense, a lui si deve il diagramma di Bode
Johann Elert Bode (1747-1826) – astronomo tedesco
Johann Joachim Christoph Bode (1731-1793) – traduttore tedesco
Marco Bode (1969) – ex calciatore tedesco
Vaughn Bodé (1941-1975) – disegnatore statunitense
Wilhelm von Bode (1845-1929) – storico d'arte tedesco